Oligotoma — род эмбий из семейства Oligotomidae. Типовой вид — Oligotoma saundersii, типовое местонахождение — Индийский субконтинент. У самцов есть крылья, а самки бескрылые. Эмбиидов можно узнать по увеличенным передним лапкам, которые содержат большое количество шелковых желез, которые они используют для скручивания нитей, используемых для строительства трубок и галерей, в которых они живут.

Классификация 
В Embioptera Species File перечислены следующие виды:
 Oligotoma albertisi Navás, 1930
 Oligotoma approximans Davis, 1938
 Oligotoma aurea Ross, 1948
 Oligotoma brunnea Ross, 1948
 Oligotoma burmana Ross, 2007
 Oligotoma davisi Ross, 1948
 Oligotoma dharwariana Bradoo, 1971
 Oligotoma falcis Ross, 1943
 Oligotoma glauerti Tillyard, 1923
 Oligotoma greeniana Enderlein, 1912
 Oligotoma gurneyi Froggatt, 1904
 Oligotoma hollandia Ross, 1948
 Oligotoma humbertiana (Saussure, 1896)
 Oligotoma inaequalis Banks, 1924
 Oligotoma insularis McLachlan, 1877
 Oligotoma josephii Bradoo, 1971
 Oligotoma mandibulata Ross, 1948
 Oligotoma maritima Ross, 1948
 Oligotoma michaeli McLachlan, 1877
 Oligotoma nigra Hagen, 1885
 Oligotoma oculata Ross, 1948
 Oligotoma saundersii (Westwood, 1837)
 Oligotoma tillyardi Davis, 1936
 Oligotoma ubicki Ross, 2007

Примечания 

Эмбии
Роды эмбий